Dolina Chochołowska
 Dolina Chochołowska (miejscowość)
 Dolina Chochołowska Wyżnia